Alireza Beiranvand (Sarab-e Yas, 21 de setembro de 1992) é um futebolista iraniano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Persepolis.

Carreira 
Ex-entregador de pizza, Beiranvand representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2015 e de 2019.

Destacou-se por defender um pênalti de Cristiano Ronaldo, válido pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2018.

Goleiros do Irã
Futebolistas do Irão
Futebolistas do Persepolis F.C.
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018
Futebolistas da Copa da Ásia de 2019
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022